Бэйрстоу () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1942—2016) — британская бадминтонистка, чемпионка Игр Британской империи и Содружества наций в одиночном разряде и смешанных парах (1966).
  (род. 1992) — австралийский баскетболист, финалист Национальной баскетбольной лиги в составе клуба «Перт Уайлдкэтс» (2021), брат Кэмерона и Стефани Бэйрстоу.
 Бэйрстоу, Джонатан:
 Бэйрстоу, Джонатан — британский мультипликатор, лауреат премии BAFTA за короткометражный мультфильм (1999).
  (род. 1989) — британский крикетчик, чемпион мира в составе сборной Англии (2019), сын Дэвида Бэйрстоу (1951—1998).
 Бэйрстоу, Дэвид:
  (1921—1985) — канадский кинорежиссёр, лауреат премии BAFTA за документальный фильм (1952) и Канадской кинопремии за полнометражный (1952) и короткометражный (1962) фильмы.
  (1951—1998) — британский крикетчик, полуфиналист Кубка Benson & Hedges (1979, 1984) и Кубка Gillette / NatWest (1980, 1982) в составе команды графства Йоркшир, отец Джонни Бэйрстоу.
 Бэйрстоу, Кэмерон (род. 1990) — австралийский баскетболист, участник Олимпийских игр (2016), брат Джарреда и Стефани Бэйрстоу.
  (1880—1963) — британский авиаконструктор, член Королевского общества (с 1917).
  (род. 1963) — игрок в австралийский футбол, финалист Викторианской (Австралийской) футбольной лиги в составе клуба «Джелонг» (1989, 1992, 1994).
  (род. 1954) — британская пловчиха, участница Олимпийских игр (1972).
 Бэйрстоу, Скотт (род. 1970) — канадский актёр.
  (род. 1994) — австралийская баскетболистка, игрок Женской национальной баскетбольной лиги в составе клуба «Канберра Кэпиталс», сестра Кэмерона и Джарреда Бэйрстоу.
 Бэйрстоу, Эдвард (1874—1946) — британский органист, композитор и музыковед.
  (1876—1962) — американский скульптор, автор фризов и карнизов Мемориала Линкольну.